Coco Gauff și Jessica Pegula  au învins perechea Gabriela Dabrowski și Giuliana Olmos în finală cu 1–6, 7–5, [10–4] câștigând titlul la dublu la San Diego Open 2022

Acesta a fost primul eveniment la nivel de tur WTA care are loc la San Diego din 2013.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main draw

2022
WTA Tour 2022